Безбородова — женская форма русской фамилии .

 Известные носители 
 Безбородова, Анастасия Сергеевна (род. 1987) — российская актриса.
 Безбородова, Елена Анатольевна (род. 1962) — российский скульптор.